Исраэль Эйхлер (; род. 27 марта 1955 года, Иерусалим, Израиль) — израильский политик, депутат кнессета (16 и 18—23 созывы) от фракции «Яхадут ха-Тора».

Биография 
Исраэль Эйхлер родился 27 марта 1955 года в Иерусалиме.

Окончил религиозное учреждение белзских хасидов «Махзикей ха-дат», имеет право работать преподавателем. Эйхлер женат, имеет четырнадцать детей, живёт в Иерусалиме, владеет ивритом, арабским языком и идишем.

В период с февраля 2003 года, по февраль 2005 года Эйхлер работал в составе кнессета 16-го созыва, был председателем комиссии по обращениям граждан, исполнял обязанности члена финансовой комиссии.

В феврале 2011 года он сменил депутата Меира Поруша, в составе кнессета. Против его возвращения в парламент выступала организация «ХИДУШ», которая обвинила его в антисионизме. Ему приписывались такие высказывания как «Израиль — вражеское государство», «Израиль — национальная катастрофа исторического масштаба», «Те, кто выступают против религиозного засилья — „нацисты“» и так далее.

В кнессете 18-го созыва Эйхлер возглавил фракцию «Яхадут ха-Тора». Также он вошел в состав комиссии кнессета, комиссии по экономике, комиссии по образованию, культуре и спорту.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты кнессета от фракции Яхадут ха-Тора
Депутаты кнессета от фракции Агудат Исраэль
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXI созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Депутаты кнессета XXIII созыва
Председатели комиссии кнессета по обращениям граждан